«Freddy vs. Jason: The Original Motion Picture Soundtrack» — саундтрек к фильму ужасов режиссёра Ронни Ю «Фредди против Джейсона». Сборник был выпущен 12 августа 2003 года лейблом «Roadrunner Records». Альбом содержит двадцать песен, четырнадцать из которых ранее нигде не издавались.

Список композиций 
 Ill Niño — How Can I Live (3:18)
 Killswitch Engage — When Darkness Falls (4:02)
 Spineshank — Beginning Of The End (3:33)
 Mushroomhead — Sun Doesn’t Rise (3:16)
 Hatebreed — Condemned Until Rebirth (2:07)
 Slipknot — Snap (97 Demo) (2:42)
 Chimaira — Army Of Me (4:21)
 From Autumn to Ashes — The After Dinner Payback (2:50)
 Sevendust — Leech (4:30)
 Powerman 5000 — Bombshell (3:14)
 Murderdolls — Welcome To The Strange (4:19)
 Seether — Out Of My Way (3:51)
 Stone Sour — Inside The Cynic (3:23)
 DevilDriver — Swinging The Dead (3:38)
 Sepultura / Mike Patton — The Waste (3:39)
 The Blank Theory — Middle Of Nowhere (4:06)
 Nothingface — Ether (3:43)
 In Flames — Trigger (4:57)
 Lamb of God — 11th Hour (3:44)
 Type O Negative — (We Were) Electrocute (6:49)

В фильме также звучали семь композиций:

 «Clap Your Hands, Part 1» и «First Time» — imX
 «Nightmares» — Junkie XL
 «Forward», «Guru» и «Running» — Smitty
 «Slavery» — Spineshank

Кроме того, в альтернативной концовке, присутствующей на Blu-Ray-издании фильма, использована композиция «Come Back» в исполнении группы Foo Fighters.

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Freddy vs. Jason (Original Soundtrack) на Discogs
 Freddy vs. Jason (Original Soundtrack) на сайте Billboard
 Официальный сайт фильма
 

Саундтреки 2003 года
Пятница, 13-е (франшиза)
Кошмар на улице Вязов
Альбомы Roadrunner Records